Porétxie (Makàrov), localitat del districte de Makàrov, província de Sakhalín, Rússia
 Porétxie (Uglegorsk), localitat del districte d'Uglegorsk, província de Sakhalín, Rússia
 Porétxie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, Rússia